Liberec (regio), een Tsjechische bestuursregio in het uiterste noorden van het land
Okres Liberec, een district in deze regio
Liberec (stad), hoofdstad van dat dit district, nabij het drielandenpunt met Duitsland en Polen